San Escobar ist ein nicht existenter Staat, basierend auf einem verbalen Schnitzer des polnischen Außenministers Witold Waszczykowski.

Am 10. Januar 2017 gab Waszczykowski Reportern gegenüber an, dass er im Zuge eines Antrages auf einen nichtständigen Sitz Polens im UN-Sicherheitsrat mit zahlreichen Vertretern verschiedener Staaten sondierende Gespräche führe. Darunter auch mit einigen karibischen Staaten, wie Belize oder San Escobar, mit denen Polen in seiner diplomatischen Geschichte bisher noch nie in Kontakt getreten war. Die Aussage fand ein großes, zumeist hämisches Echo in der Netzgemeinde.

Einzelnachweise 

Politik (Polen)
Fiktiver Staat